Parcieux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Os seus habitantes são denominados parcevins ou parcevines.

Demografia 
Em 2006 Parcieux apresentava uma população de 1 018 habitantes, distribuídos por
409 lares.

Ligações externas 
 -Louise Labé à Parcieux
 -La Dombes et la ville de Parcieux
 
 
 
 
 

Comunas de Ain